Norfolk har flere betydninger:

Steder 
 Norfolk – et county i Østengland.
 Norfolk (Virginia) – en by i den amerikanske delstat Virginia.
 Norfolk County (Massachusetts) - et county i Massachusetts
 Norfolk (Nebraska) – en by i den amerikanske delstat Nebraska.
 Norfolk Island – en australsk ø.

Se også 
 Norfolk County
 Norfolk Southern Railway - et jernbaneselskab